Linna ist der Familienname folgender Personen:

 Gong Linna (* 1975), chinesische Sängerin
 Inga Linna (* 1995), finnische Hammerwerferin
 Ivo Linna (* 1949), estnischer Sänger
 Väinö Linna (1920–1992), finnischer Schriftsteller

Linna ist der Name folgender Orte in Estland:

 ein Dorf der Landgemeinde Helme im Kreis Valga
 ein Dorf der Landgemeinde Jõhvi im Kreis Ida-Viru, siehe Linna (Jõhvi)